Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 20 стран. 

Олимпийский чемпион 2012 года на этой дистанции американский пловец Райан Лохте не выступал на ней на Играх в Рио.

Бронзовый призёр игр 2012 года Косукэ Хагино стал первым в истории японцем, выигравшим золото на этой дистанции на Олимпийских играх с 1964 года. В 2012 году он также стал первым представителем Японии, выигравшим медаль на этой дистанции.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные заплывы 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Плавание  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры  на сайте Международной федерации плавания (FINA)